Dependiendo de la región, se llama popularmente madres de alacrán a muchas especies que, sin ser realmente escorpiones o alacranes, son de la clase de los arácnidos, pero de los siguientes órdenes:

Amblipigios o amblipígidos
Solífugos
Uropigios o uropígidos

Aunque de aspecto muy atemorizante para mucha gente, las especies de estos grupos no son venenosas, pero los vinagrillos (uropigios) sí pueden morder si son molestados y causar dolor.